Chicago, ciutat d'Illinois (EUA)
 Naus:
 USS Chicago (1885), creuer amarat el 1885 i que actuà durant la I Guerra Mundial
 USS Chicago (CA-29), creuer pesant llançat el 1931 que actuà durant la II Guerra Mundial, fins a ser perdut a la Batalla de l'Illa Rennell el gener de 1943
 USS Chicago (CA-136), creuer pesant, amarat el 1945, després creuer de míssils guiats i redesignat CG-11
 USS Chicago (SSN-721, submarí nuclear d'atac submarí classe Los Angeles amarat el 1986
 Organitzacions:
 Chicago (grup), grup de pop rock/jazz-fusió
 Chicago Bulls, equip bàsquet de l'NBA
 Chicago Cubs, equip de beisbol que disputa la NFL
 Chicago Fire Soccer Club, equip de la Major League Soccer
 Obres:
 Chicago, obra de Maurine Dallas Watkins, escrita el 1926
 Chicago (musical), estrenat el 1975, basat en l'obra de 1926
 Chicago (pel·lícula de 1927), basada en l'obra de 1926
 Chicago (pel·lícula), basada en el musical homònim